

Astronomia
 3673 Levy – asteroide della fascia principale
 Cometa Shoemaker-Levy – denominazione cumulativa di nove comete scoperte dagli astronomi Eugene Shoemaker, Carolyn Jean Spellmann Shoemaker e David Levy

Geografia
 Contea di Levy – contea statunitense della Florida

Persone

 Jane Levy (1989) – attrice statunitense
 Marion J. Levy Jr. (1918-2002) – sociologo statunitense
 Ramiro Levy (1985) – cantautore e polistrumentista brasiliano
 Wendee Levy (1948)  – astronoma statunitense
 William Levy (1980) – attore cubano
 Yasmin Levy (1975) – cantante e cantautrice israeliana

Pagine correlate
Julien Levy (disambigua)
Lévy
Lou Levy